Whitefish River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Whitefish River (Beaver River), im Yukon-Territorium
 Whitefish River (Berens River), in Ontario
 Whitefish River (Großer Bärensee), in den Nordwest-Territorien
 Whitefish River (Huronsee), in Ontario
 Whitefish River (Kaministiquia River), in Ontario
 Whitefish River (Lac Seul), in Ontario
 Whitefish River (Night Hawk Lake), in Ontario
 Whitefish River (Rowe Lake), in Saskatchewan
 Whitefish River (Saskatchewan River), in Manitoba

in den Vereinigten Staaten:
 Whitefish River (Michigansee), auf der Oberen Halbinsel von Michigan
 Whitefish River (Stillwater River), in Montana